Kennington – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Kennington (dzielnica Kent)
 Kennington – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Kennington – stacja metra w Londynie
 Kennington – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Kennington – miejscowość w Nowej Zelandii